Die Qatar Total Open 2014 waren ein professionelles Damentennisturnier der Premier 5 Kategorie und damit Teil der WTA Tour 2014. Es fand zwischen dem 10. und 16. Februar 2014 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, Katar statt und war die zwölfte Ausgabe des Turniers.

Die Titelverteidigering im Einzel Wiktoryja Asaranka konnte ebenso wie die Weltranglistenerste Serena Williams und Weltranglistendritte Marija Scharapowa wegen einer Verletzung nicht am Turnier teilnehmen. Den Sieg sicherte sich die Rumänin Simona Halep mit einem Finalsieg über Angelique Kerber. Halep gewann in Doha ihren siebten WTA-Titel insgesamt und ihren ersten Premier5-Titel auf der Tour.

Titelverteidigerinnen im Doppel waren die Weltranglistenersten im Doppel und topgesetzten Italienerinnen Sara Errani und Roberta Vinci. Sie mussten sich aber vorzeitig im Halbfinale geschlagen geben. Den Titel im Doppel sicherte sich die Paarung Hsieh Su-wei und Peng Shuai. Shuai Peng wurde nach Doha die erste asiatische Weltranglistenerste im Doppel und erste Asiatin überhaupt, die jemals an der Spitze einer Tennis-Weltrangliste geführt wurde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Qatar Total Open 2014 fand vom 8. bis 9. Februar 2014 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Doha